Pfaffenbichler est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Gerhard Pfaffenbichler (1961-), skieur autrichien
  (1972-), actrice autrichienne ;
  (1942-2008), peintre et sculpteur autrichien ;
  (1967-), artiste, cinéaste et commissaire d'exposition autrichien ;
  (1925-2003), architecte autrichien.

Patronyme allemand